prostownica do włosów
 prostownica (prostowarka) – maszyna do prostowania wyrobów walcowanych